Джатаки может означать:

 Джа́таки (мн. ч. от джа́така, ,  — «рождённый») — древнеиндийские притчи о земных перевоплощениях Будды, создававшиеся с начала I тысячелетия до н. э.
 Джатаки, они же Байгуши (казах.) — устар. категория зависимого населения в социальной структуре казахского общества.